Urbana (Padua), een gemeente in de Italiaanse provincie Padua

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Urbana (Illinois)
Urbana (Iowa)
Urbana (Missouri)
Urbana (Ohio)